La communauté Notre-Dame de la Sagesse a été fondée par le père Paul Eberhard, qui était père du foyer de charité de Poissy, et prédicateur.

Constituée dès ses débuts par un noyau de jeunes proches du foyer de charité, cette communauté est marquée par un appel à la transmission d'une . Aujourd'hui encore, les liens sont très forts entre cette communauté et les foyers de charité et elle est formée par le père Marie-Dominique Philippe.

Deux principaux apostolats en 2010 :

 Les retraites. En plus du foyer de charité de la Part-Dieu, à Poissy, cœur de la Communauté, un prêtre de la communauté est père du  foyer de la Martinique. Les prêtres animent aussi de nombreuses récollections à la Halte de Béthanie dans l'Eure, à Fleury-la-Forêt et dans d'autres foyers de charité.

 Les paroisses. Des prêtres de cette communauté animent plusieurs paroisses, notamment : le secteur paroissial de Montfort-l’Amaury (78), et Limay (78).

 Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon, est issu de cette communauté.

Notes et références

Liens externes 

 La Halte de Béthanie à Fleury la forêt

Association ou organisme lié au catholicisme